Дипа Сахи (, ; род. 30 ноября 1962 года) — индийская актриса и продюсер.

Биография 
Родилась в Дехрадуне. Позже её семья переехала в Канаду, однако сама Дипа продолжила жить в Индии.
Замужем за кинорежиссёром Кетаном Мехтой, племянником борца за свободу Уши Мехты.

Карьера 
После окончания делийского театрального института National School of Drama начала выступать на сцене. В начале своей кинокарьеры сотрудничала с режиссёром Говиндом Нихалани. Её дебют состоялся в 1984 году с фильмом «Вечеринка». Картина была хорошо принята критиками. В следующем году снялась в фильме «Оцепенение». Однако, самой большим драматическим достижением Дипы является роль пенджабской женщины с независимым нравом и полномочиями, происходящей из низшей касты, в высоко оценённом мини-сериале Tamas (1986).

Снялась в фильмах своего мужа «Герой» (1988), «Госпожа Майя» (1993) и «Дорогая, это Индия!» (1995), к которому сама написала сценарий. Её другие известные роли  (1991) и «Смерть одного доктора»(1991). Её последним появлением в кино стал фильм «Неудачливый ловелас» (1998).

Фильмография

Продюсер 
 Госпожа Майя
 Дорогая, это Индия!
 Неудачливый ловелас
 Искусство обольщения
 Восстание
 Rang Rasiya
 Phir Zindagi

Кроме этого, спродюсировала ещё 12 сериалов. Является промоутером Maya Entertainment Pvt. Ltd., ведущей индийской анимационной студии.

Актриса

Награды и номинации 
 Номинация на Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — «Добрые друзья» (1991)